Неодунайский тип () — антропологический тип европеоидной расы, выделенный американским антропологом К. Куном, характеризующийся мезоцефалией или брахицефалией. По мнению Куна, представляет собой один из видов ладожского типа с сильной примесью древнего дунайского типа. Распространён преимущественно в Восточной Европе среди финно-угорских и славянских народов. 

Термин используется также Р. Маккалоком, другими антропологами он не выделялся. Этот тип известный польский антрополог Чекановский называл дославянским, а в советской антропологии ближайшим его аналогом является центральновосточноевропейская раса.

Литература 
 Кун К.С. Расы Европы. Пер. с англ. - М.: АСТ: Астрель. - 720 с.

Ссылки 
 Carleton S. Coon. The Races of Europe (1939) 

Европеоидная раса
Палеоантропология Европы